Diva poate fi:

 Divă, cântăreață sau actriță de succes, admirată de public
 Diva, fostă revistă de celebrități din România
 Diva, cântec al interpretei americane Beyoncé

Vezi și 
 Deva (dezambiguizare)